Il doppio  dell'Open d'Orléans 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Lukáš Dlouhý e Gilles Müller erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Illja Marčenko e Serhij Stachovs'kyj hanno battuto in finale Ričardas Berankis e Franko Škugor 7-5, 6-3.

Teste di serie

  Dustin Brown /  Philipp Marx (quarti di finale)
  Benoît Paire /  Nicolas Renavand (quarti di finale)

  Ken Skupski /  Neal Skupski (semifinali)
  Jesse Huta Galung /  Konstantin Kravčuk (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open d'Orléans 2013
ATP Challenger Tour 2013